Я́ков Ани́симович Ани́симов (17 октября 1906 — 5 декабря 1944, около города , Венгрия) — Герой Советского Союза, гвардии капитан.

Биография 
Родился 17 октября 1906 года в Ядринском уезде Казанской губернии, ныне — территория Моргаушского района Чувашии (по разным данным — в деревне Ойкас-Абаши, или Карман-Сирма, или Ягаткино) в бедной крестьянской семье. Чуваш.

Когда Якову не было и десяти лет, его родители умерли. С 1920 года в течение нескольких лет воспитывался в одном из московских детских домов. Здесь он подрос, получил образование. Вернувшись в родную деревню, вступил в комсомол.

В 1925 году окончил в Чебоксарах областную партийную школу и энергично включился в общественную жизнь своей деревни. Работал в Чуманкасинской избе-читальне, обучал грамоте в деревне Одаркино. Член ВКП(б) с 1927 года.

В 1932 (по другим данным — в 1931) году окончил Горьковский коммунистический университет и возвратился в Сундырь, где работал секретарём Сундырского райкома ВКП(б) и военным комиссаром Сундырского района Чувашской АССР.

В 1934—1935 годах Анисимов служил по партийной мобилизации в Красной Армии на офицерских должностях.

В Красной Армии вновь с октября 1938 года, призван Советским РВК ЧАССР. Накануне Великой Отечественной войны служил в должности военного комиссара Сундырского районного военкомата. В Великой Отечественной войне участвовал с августа 1941 года в составе 1-го Украинского партизанского полка.

С мая 1944 года — заместитель командира батареи по строевой части 311-го гвардейского полка (108-я гвардейская стрелковая дивизия, 46 армия, 2-й Украинский фронт). Участвовал в боях за освобождение Украины, Румынии, Венгрии.

Подвиг 
В ночь на 5 декабря 1944 года гвардии капитан Анисимов с частью сил батальона переправился на противоположный берег реки Дунай в районе населённого пункта Эрчи (Венгрия) и захватил плацдарм. При отражении контратаки лично поджёг машину с шестиствольным миномётом противника. В критическую минуту поднял бойцов в контратаку. В этом бою погиб.

Похоронен в братской могиле в городе Эрчи.

Награды 
 Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года посмертно.
 Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды.

Память 
 Имя Я. А. Анисимова носят улицы в городе Чебоксары (7 мая 1965 года улица Банковская переименована в улицу Анисимова), в деревнях Изедеркино, Одаркино и Ойкас-Абаши Моргаушского района Чувашии, а также в селе Большой Сундырь.
 Его имя увековечено в селе Моргауши на Аллее Героев.
 В 2011 году в Моргаушском историко-краеведческом музее прошёл вечер памяти, посвящённый 105-летию со дня рождения Героя Советского Союза Якова Анисимовича Анисимова.
 На здании военкомата в селе Моргауши и на доме в деревне Ойкас-Абаши установлены мемориальные доски.

Примечания

Литература 
  // Чувашский государственный институт гуманитарных наук.

Ссылки 
 
 Улица Якова Анисимова (По кн. Наши земляки — герои Советского Союза // Сост.: Н. М. Мурышкин, М. В. Румянцев, П. Т. Трофимов, Чебоксары, 1968)
 

Похороненные в медье Фейер
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Члены КПСС